Jan Bomans (1885-1941), Nederlands, rooms-katholiek politicus
Godfried Bomans (1913-1971), schrijver
Carlo Bomans (1963), wielrenner

Godfried Bomans Genootschap